Sciacca – comune italiano della provincia di Agrigento
Sciacca (vino) – vino DOC

Persone
Beatrice Sciacca – cestista italiana
Enzo Sciacca (1934-2006) – storico italiano
Fabio Sciacca – calciatore italiano
Giuseppe Sciacca (1955) – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Maria Sciacca  (1912-1995) –  filosofo italiano
Michele Federico Sciacca (1908-1975) – filosofo italiano
Nicolò Sciacca – calciatore italiano
Roberto Sciacca (1959) – politico italiano
Tommaso Maria Sciacca – pittore italiano